Tonoike ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Tonoike (* 1979), japanische Eisschnellläuferin
 Daisuke Tonoike (* 1975), japanischer Fußballspieler